Saint-Christol (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Christol (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Christol (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy